Кара́футо () — японська назва острова Сахалін.
 Префектура Карафуто
 Битва за Карафуто (1905)
 Битва за Карафуто (1945)